UZ, Uz eller uz kan avse: 

 UZ – järnvägsbolag i Ukraina, se UZ (järnvägsbolag)
 UZ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Uzbekistan
 .uz – Uzbekistans toppdomän
 Už – en flod i Ukraina och Slovakien